Frédéric Weis peut désigner : 
 Frédéric Weis, basketteur français né en 1977.
 Frédéric Weis, footballeur français né en 1983.